HRS steht für:
 HRS Group, Hotel-Buchungsportal im Internet
 HRS Real Estate AG, Schweizer Bauunternehmen
 H. R. S. Records, US-amerikanisches Jazzlabel ab 1938
 Harris Corporation (NYSE-Code), internationaler Telekommunikationsausrüster
 Hellenic Register of Shipping, griechisches Schiffsregister und Zertifizierungsorganisation
 Hepatorenales Syndrom, durch Leberschaden bedingte Nierenerkrankung
 Herzrhythmusstörungen, Medizin
 Historical Records Survey, Projekt der amerikanischen Works Progress Administration
 Historische Rechtsschule, rechtswissenschaftliche Strömung im 19. Jahrhundert
 Hot Record Society, US-amerikanische Vereinigung von Plattensammlern
 Hrvatski radio-amaterski savez, kroatischer Amateurfunkverband
 Hrvatski rukometni savez, kroatischer Handballverband
 Flughafen Harrismith (IATA-Code), Harrismith (Südafrika), Südafrika
 Herbal Reference Standards, ein Standard in der Pharmazie
 HRS-Verschluss, besondere Form des Weichenverschlusses, Heben-Rollen-Sichern

HRS